Trapa puede referirse a:

 Trapa, género de plantas de la familia Trapaceae.
 Trapa (empresa), empresa chocolatera española.
 Trapa (La Coruña), caserío español de la parroquia de Villadavil, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Trapa (Fonsagrada), parroquia y aldea española del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.

Miscelánea 

 Orden  de la Trapa, orden monástica católica.
 Santa Cruz da Trapa, antigua freguesia portuguesa del municipio de São Pedro do Sul, distrito de Viseu.
 Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões, freguesia portuguesa del municipio de São Pedro do Sul, distrito de Viseu.
 Trapa natans, una de las cinco especies de plantas del género Trapaceae.